Niemcy:
 Weinheim – dzielnica Alzey
 Weinheim – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Rhein-Neckar
 Frei-Weinheim – dzielnica Ingelheim am Rhein
 Gau-Weinheim – gmina w kraju związkowym Nadrenia-palatynat, w powiecie Alzey-Worms

Osoby:
 Heinrich von Horneck von Weinheim – niemiecki oficer